

Nom de famille 

 Agnès Maria Bennett (1760-1808), romancière anglaise ;
 Alan Bennett (1934-), romancier, dramaturge, acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Alan Bennett (1981-), footballeur irlandais ;
 Alex Bennett (1881-1940), footballeur écossais ;
 Alfred William Bennett (1833-1902), botaniste britannique ;
 Alma Bennett (1904-1958), actrice américaine ;
 Anina Bennett (1964 ou 1965-), autrice américaine de bandes dessinées ;
 Arnold Bennett (1867-1931), écrivain anglais ;
 Barbara Bennett (1906-1958), actrice américaine ;
 Basil Bennett (1894-1938), lanceur de marteau américain ;
 Belle Bennett (1891-1932), actrice américaine du cinéma muet ;
 Billie Bennett (1874-1951), actrice américaine ;
 Brooke Bennett (1980-), nageuse américaine ;
 Bruce Bennett (1906-2007), acteur américain ;
 
 Claire-Louise Bennett, écrivaine britannique ;
 Compton Bennett (1900-1974), réalisateur anglais ;
 Constance Bennett (1904-1965), actrice américaine ;
 
 DeAnna Bennett (1984-), pratiquante américaine d'arts martiaux mixtes (MMA)  ;
 Demetric Bennett (1918-2008), joueur américain de basket-ball ;
 Demi Bennett, dite Rhea Ripley (1996-), catcheuse australienne ;
 Dorothea Bennett (1924-), scénariste et autrice britannique de romans policiers et de romans d'espionnage ;
 Douglas Bennett (1985l), céiste canadien ;
 Dylan Bennett (1984-), joueur de squash néerlandais ;
 Eduardo Bennett (1968-), footballeur hondurien ;
 Edward Turner Bennett (1797-1836), médecin et zoologiste anglais ;
 Elaine Bennett (1951-1995), économiste américaine ;
 Elmer Bennett (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Emma Marie Bennett (1824-1895), pianiste et compositrice anglaise ;
 Enid Bennett (1893-1969), actrice d'origine australienne ;
 Frank Bennett (1890-1957), acteur américain du cinéma muet ;
 Frank Bennett (1959-), chanteur et musicien australien de jazz ;
 Frederick Bennett (1872-1950), évêque anglican néo-zélandais ;
 Gary Bennett (1972-), joueur de baseball américain ;
 George Bennett (1804-1893), zoologiste et botaniste australien d'origine britannique ;
 George Bennett (1990-), cycliste néo-zélandais ;
 Gertrude Barrows Bennett (1883-1948) autrice américaine de fantasy et de science-fiction ;
  ;
 Greg Bennett (1972-), triathlète australien, époux de Laura Bennett ;
 Huw Bennett (1983-), international de rugby à XV gallois ;
 Haley Bennett (1988-), chanteuse et actrice américaine ;
 James Gordon Bennett senior (1795–1872), journaliste américain, fondateur du New York Herald ;
 James Gordon Bennett junior (1841–1918), mécène des sports et fondateur de la Coupe aéronautique Gordon Bennett ;
 James Henry Bennett (1816-1891), médecin gynécologue et hygiéniste anglais ;
 James Douglas Bennet, journaliste
 Jay Bennett (1912-2009), auteur américain de pièces radiophoniques, de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Jeff Bennett (1962-), acteur américain ;
 Jill Bennett (1931-1990), actrice anglaise ;
 Jill Bennett (1975-), actrice américaine.
 Jimmy Bennett (1996-), acteur américain ;
 Joan Bennett (1910-1990), actrice américaine ;
 
 Joseph Bennett (1894-1931), acteur américain ;
 Joseph "Joe" Bennett (1990-), footballeur anglais ;
 Julie Bennett (1932-2020), actrice américaine ;
 Laura Bennett (1975-), triathlète australienne, épouse de Greg Bennett ;
 Leila Bennett (1892-1965), actrice américaine ;
 Louis Bennett Jr. (1894-1918), aviateur américain ;
 Lyle E. Bennett (?-?), architecte américain ;
 Manu Bennett (1969-), acteur néo-zélandais ;
 Margot Bennett (1912-1980), scénariste et autrice écossaise de romans policiers et de science-fiction ;
 Mario Bennett (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Martellus Bennett (1987-), joueur américain de football américain ;
 Mark Bennett (1993-), international écossais de rugby à XV ;
 Mary Bennett (1816-1885), gardienne de phare néo-zélandaise ;
 Max Bennett (1928-2018), contrebassiste et bassiste de jazz américain ;
 Michèle Bennett (1950-), ancienne Première dame d'Haïti
 Miles Bennett (1913-2006), comique américain ;
 
 Mick Bennett (1949-), cycliste anglais ;
 Naftali Bennett (1972-), homme politique israélien ;
 Paul Bennett (1988-), rameur britannique ;
 Phil Bennett (1948-2022), joueur de rugby à XV gallois ;
 Pierre Bennett (1987-), joueur de hockey sur glace franco-canadien ;
 Preston Bennett (?-1882), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Rhona Bennett (1976-), chanteuse américaine de RnB, soul et pop ;
 Richard Bennett (1870-1944), acteur américain ;
 Richard Bedford Bennett (1870-1947), homme politique canadien ;
 Richard Rodney Bennett (1936-2012), compositeur anglais ;
 
 Robert Jackson Bennett (1984-), auteur américain de romans policiers ;
 Roy Bennett (1957-2018), fermier blanc et homme politique zimbabwéen ;
 Russell George Bennett (1971-), international de rugby sud-africain ;
 Sam Bennett (né en 1990), coureur cycliste irlandais ;
 Sam Bennett (né en 1996), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sean Bennett (1996-), coureur cycliste américain ;
 Sophie Bennett (1989-), actrice et chanteuse canadienne ;
 Stefan Bennett (1992-), coureur cycliste français ;
 Stuart Alexander Bennett (né en 1980), catcheur anglais (plus connu sous le pseudonyme de Wade Barrett) ;
 Theron Catlen Bennett (1879-1937), pianiste, compositeur et éditeur de musique américain ;
 Thomas Bennett (1814-1898), négociant britannique ;
 Todd Bennett (1962-2013), athlète anglais ;
 Tom Bennett, acteur britannique ;
 Tony Bennett (1969-), joueur américain de basket-ball ;  
 Wendell Clark Bennett (1905-1953), archéologue américain ;

Pseudonymes 
 Joe Bennett (1968-), auteur brésilien de bandes dessinées, de son vrai nom Benedito José Nascimento ;
 Tony Bennett (né en 1926), chanteur américain de pop et de jazz ;

Œuvre de fiction 

 Bennett est une série de romans pour la jeunesse écrite par l'écrivain britannique Anthony Buckeridge.

Sport 
Il existe plusieurs  :
 Coupe aéronautique Gordon Bennett, compétitions aéronautique pour aérostats et avions,
 Coupe automobile Gordon Bennett, compétitions automobiles,
 Coupe d'aviation Gordon Bennett, compétitions aéronautique.

Distinctions 
 Le Prix Anne-Bennett, décerné par la London Mathematical Society, distingue une mathématicienne travaillant au Royaume-Uni pour ses contributions à la recherche et pour son action en faveur de la place des femmes en mathématiques.
 Le Prix Elaine-Bennett pour la recherche, décerné par l'American Economic Association, distingue une femme de moins de quarante ans aux contributions exceptionnelles en recherche économique.

Toponymes

Canada 
 Bennett, est une ville canadienne de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Bennett, ville américaine de l'État du Colorado.
 Bennett, un CDP américain de l'État de Caroline du Nord.
 Bennett, ville du comté de Cedar, en Iowa.
 Comté de Bennett, dans l'État du Dakota du Sud.

Russie 
 île Bennett, petite île russe au large de la Yakoutie.

Autres 
 Plusieurs

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais